Schnell Károly
 Schnell Károly (1804–1885) evangélikus lelkész
 Schnell Károly (1841–1905) ügyvéd

hasonló nevűek
 Karl Ernst Schnell (1866–1939) Brassó polgármestere